Landhofmeister steht für:

 einen hohen Verwaltungs- oder Gerichtsbeamten im Dienste des Landesfürsten, siehe Hofmeister
 den ersten Minister der Fürstabtei St. Gallen, siehe Landshofmeisteramt
 den Vorsitzenden des Oberrates des Herzogtums Kurland und Semgallen, siehe Oberrat (Herzogtum Kurland und Semgallen) #Vier Oberräte